Эксельсиор:
 Эксельсиор — алмаз, найденный 30 июня 1893 года на руднике Яхерсфонтейн, на территории современной ЮАР.
 Эксельсиор — первоначальное наименование сыра Брийя-Саварен.
 
 См. также «Мускрон-Перювельз» (Royal Excel Mouscron Péruwelz) — бельгийский футбольный клуб из города Мускрон, основанный в 2010 году.
 Эксельсиор — разновидность шахматной задачи, когда пешка из первоначального положения ход за ходом движется в ферзи.
 Академия «Эксельсиор» — высшая школа, в которой обучался Лекс Лютор в период своего детства. Действие происходит в сериале Тайны Смолвилля. Проект «Эксельсиор» — серия высотных парашютных прыжков Джозефа Киттингера с американского стратостата в 1959 и 1960 годах

 См. также